Ejal (hebrejsky אייל, přepisováno též Eyal) může označovat:

 geografické pojmy
 Ejal, vesnice v Izraeli

 organizace
 Ejál, židovská nacionalistická organizace 

 jména osob 
 Ejal Almošnino, izraelský fotbalista
 Ejal Barkan, izraelský hudební producent a DJ
 Ejal Ben Ami, izraelský fotbalista
 Ejal Ben Ari, izraelský profesor antropologie
 Ejal Ben Re'uven, izraelský politik
 Ejal Berkovič, izraelský fotbalista
 Ejal Eizenberg, izraelský důstojník
 Ejal Golan, izraelský zpěvák
 Ejal Golasa, izraelský fotbalista
 Eyal Gordin, americký televizní režisér
 Ejal Herzog, izraelský podnikatel, bývalý manažer Metacafe
 Ejal Janilov, izraelský instruktor Krav maga
 Ejal Kicis, izraelský herec a komik
 Ejal Lachman, izraelský fotbalový manažer
 Eyal Levi, americký hudebník
 Eyal Maoz, americko-izraelský hudebník
 Ejal Mešumar, izraelský fotbalista
 Eyal Podell, americko-izraelský herec
 Ejal Ran, izraelský tenista
 Ejal Tartacki, izraelský fotbalista
 Ejal Weizman, izraelský architekt

 příjmení osob 
 Šlomi Ejal, izraelský závodní šermíř